Le sommet de l'OTAN Bruxelles 1985 est le  sommet de l'OTAN, conférence diplomatique réunissant à Bruxelles, en Belgique, le , les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Novembre 1985
1985 en Belgique
1985